Сицилийские восстания рабов — восстания рабов на Сицилии в период её нахождения под властью Римской республики. Включают в себя:

 Первое сицилийское восстание (136—132 годы до н. э.), возглавленное рабами Евном и Клеоном.
 Второе сицилийское восстание (104—99 годы до н. э.), возглавленное рабами Сальвием Трифоном и Афинионом.